Хань Сіюнь і Крістіна Макгейл були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі. 

Ралука Олару і Ольга Савчук виграли титул, у фіналі перемігши пару Габріела Дабровскі і Ян Чжаосюань з рахунком 0–6, 6–4, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Hobart International
Hobart International 2017